Полина Исаевна Каганова () — советская поэтесса, автор детских и лирических стихов на военную тематику.

Биография 
Родилась в Нежине в семье Исая Каганова и Софьи Рахлиной. Окончив среднюю школу, сама стала работать учительницей. После замужества переехала в Харьков. В 1937 году был арестован и расстрелян её муж Сергей Волокитин, а Полина Каганова с сыном Станиславом (1933—1970) вернулась в Ленинград. Перед войной вышла замуж за Льва Моисеевича Савранского (1906—1969), кинооператора из отдела документального кино Ленфильма.

В начале войны добровольцем идёт в армию. Её стихи стали появляться в армейских газетах, звучать на радио рядом со стихами О. Берггольц. В 1942 году стала сотрудницей дивизионной многотиражки «Знамя победы» вместе с поэтами Михаилом Дудиным, Вадимом Шефнером и Николаем Глейзаровым

В 1943 прикомандирована к ансамблю песни и пляски 23-й армии Ленфронта «для участия в создании репертуара». В 1944 году была демобилизована.

Печаталась в журналах и сборниках. В 1975 году, после её смерти, вышла книга стихов — «Солдат запаса».

Покончила жизнь самоубийством.

Семья 
 Сын — Феликс Львович Савранский (1944—1991), главный режиссёр ЦПКиО; был женат на дочери театрального режиссёра Абрама Львовича Мадиевского (1924—2014) и актрисы Виктории Ивановны Тикке (1925—2015).
 Внук — Лев Феликсович Савранский (род. 9 января 1974), в 1994—2007 годах бас-гитарист группы «Джан Ку».

Список стихотворений 

 Сын (1942)
 Белая ночь (1943)
 Город весной (1943)
 Трамвай №28 (1943)
 Прорыв блокады (1944)
 Ленинградская весна (1945)
 После победы (1946)
 Ты (1946)
 "Это Красное Село, а вот это Гатчина..." (1962)
 "Я полем, зелёным раздольем иду..." (1962)
 Цветы (1962)
 Мы не встречаемся с тобой (1965)
 "Молодость ушла и не вернулась..." (1965)
 "Лейтенант усердно щеки бреет..." (1971)
 Лорелея (1971)
 Борисова Грива (1971)
 Жажда (1971)
 Дорогой на Берлин (1972)
 "Секунды не бывает тихо..." (1972)
 "Калининград — не прусский город..." (1972)
 "Река с названием Школьна..." (1972)
 "Под липами — короткий отдых..." (1972)
 "Я ненавижу сантименты..." (1972)
 "Я ещё "козла" не забываю..." (1972)
 "Сомкнув тяжёлые ресницы..." (1972)
 "Летит надо мной одинокая мошка..." (1972)
 Телефон (1972)
 "Мой друг мечтал о Зурбагане (1975)
 Первый выстрел (1975)
Ленинградский салют

Публикации 
 «Солдат запаса» — Ленинград 1975  г..
 Антология русского лиризма. XX век. том 2" — Москва Студия 2000 г..

Примечания

Литература 

 

Русские поэты
Поэты СССР
Писатели СССР
Женщины в Великой Отечественной войне